U.S. National Championships 1885 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1885 roku w dniach 18–22 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport.

Była to piąta edycja rozgrywek.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 

1885 w Ameryce Północnej
1885 w tenisie ziemnym
US Open według lat